KR eller Kr kan syfta på:

 KR Trafik – ett bussbolag
 KR – en isländsk fotbollsklubb, se Knattspyrnufélag Reykjavíkur
 KR – en svensk jordbruksreform, se Koncentrerad rationalisering
 KR – ISO 3166-2-koden för Sydkorea
 KR – en italiensk provins, se Crotone
 KR – en beteckning på fiskebåt från Kalmar, se Svenska distriktsbeteckningar
 Kr – kemiska beteckningen för krypton
 kr – förkortning för flera europeiska valutor, se krona (valuta)
 .kr – Sydkoreas toppdomän